Е́ндрюс () — патронімічне прізвище англійського або шотландського походження. На час Британського перепису населення 1881 року його відносна частота була найвищою у графстві Дорсет (у 3,6 рази перевищує середнє значення по Великій Британії), далі йдуть графства Вілтшир, Гантінгдоншир, Вустершир,  Гемпшир, Саффолк, Кембриджшир, Девон і Сомерсет.

Прізвище Ендрюс вперше було виявлене в історичній області Кейтнесс, Північна Шотландія. Історично клан Ендрюс був тісно пов'язаний з кланом Росс. Прізвище Ендрюс з Шотландії розпорошилося протягом 17, 18 та 19 століть і зараз зустрічається по всьому світу у США, Канаді та Австралії. Багато власників цього прізвища також перебрались до Північної Ірландії та Англії.

Прізвище 
 Антуан Ендрюс (; 2003) — багамський легкоатлет.
 Брітані Ендрюс (; 1971) — американська порноакторка, продюсер і режисер.
 Генрі Кренк Ендрюс (; бл. 1770—1830) — британський ботанік, ботанічний ілюстратор і гравер. Міжнародне наукове скорочення імені ботанічного автора Andrews.
 Дел Ендрюс (; 1894—1942) — голлівудський сценарист та режисер 1920-х років.
 Дін Ендрюс (;  1963) — англійський актор.
 Джессі Ендрюс (; 1992) — американська порноакторка.
 Джулія Ендрюс (, уроджена ;  1935) — англійська співачка й акторка.
 Дена Ендрюс (; 1909—1992) — американський актор.
 Еллесс Ендрюс (;  1999) — новозеландська велогонщиця, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.
 Ентоні Ендрюс (;  1948) — британський актор.
 Камі Ендрюс (; 1975) — американська порноакторка, режисерка і танцівниця.
 Кейт Ендрюс (;  1980) — ірландський футболіст, півзахисник.
 Лоуелл Лі Ендрюс (; 1940—1962) — американський серійний убивця.
 Марвін Ендрюс (;  1975) — тринідадський футболіст, захисник.
 Невін Ендрюс (;  1969) — британський актор, номінант премій «Еммі» та «Золотий глобус».
 Патриція Ендрюс (; 1917—2013) — американська співачка джазового тріо «Сестри Ендрюс».
 Саша Ендрюс (;  1983) — канадська футболістка, захисник.
 Томас Ендрюс (; 1873—1912) — ірландський бізнесмен і суднобудівник, конструктор «Титаніка».
 Томас Ендрюс (; 1813—1885) — ірландський фізико-хімік, член Лондонського королівського товариства (1849).
 Френк Максвелл Ендрюс (; 1884—1943) — американський генерал-лейтенант, один з фундаторів ВПС США.
 Шон Ендрюс (;  1971) — американський актор.

Примітки